Dog & Butterfly () — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Heart, выпущенный 7 октября 1978 года на лейбле .

Об альбоме 
После тяжбы с Mushroom Records вокруг предыдущего альбома , вышедшего в апреле 1978 года и ставшего платиновым, Dog & Butterfly стал дважды платиновым, провёл 36 недель в чартах и достиг 17 позиции в рейтинге Billboard 200. С музыкальной точки зрения альбом продолжал направление, выбранное группой на пластинке Little Queen 1977 года, и включал два хитовых сингла «Straight On» и «Dog & Butterfly».

Как отметили музыканты Heart, структура альбома соответствует его названию. Первая сторона альбома («Собака») является более роковой. Вторая («Бабочка») — содержит более медленные композиции, за исключением песни «Mistral Wind», демонстрирующей характерное для группы звучание: фолковые баллады, перетекающие во взрывной хард-рок.

Хотя первая песня «Cook with Fire» звучит как живая запись, в примечаниях к изданию 2004 года говорится, что она была записана на студии Sea-West вместе с остальными песнями. Звуки толпы из живого выступления были наложены на студийную запись.

Альбом был перевыпущен после ремастеринга в 2004 году на студии Epic / Legacy и включал три бонус-трека этого периода. Песня «Feels» была позже переработана и превратилась в «Johnny Moon», вошедшую в альбом Passionworks (1983).

Список композиций

Участники записи 
Список участников приведен по конверту пластинки Dog & Butterfly, Portrait Records, каталожный номер: FR 35555:

Heart
 Энн Уилсон — ведущий вокал (песни 1—6, 8); бэк-вокал (песня 7); фортепиано (песня 6); колокольчик (песня 7)
 Нэнси Уилсон — акустическая гитара (песни 2, 4, 7, 8); двенадцатиструнная акустическая гитара (песни 5, 6); электрогитара; губная гармоника (песня 1); ведущий вокал (песня 7); бэк-вокал (песни 2, 5)
 Роджер Фишер — соло-гитара (песня 3); электрогитара (песни 1, 2, 4, 8)
  — электрогитара (песни 1-4, 6, 8); мриданга (песня 1); электропиано (песни 3, 8); гитарный синтезатор  (песня 6); бэк-вокал (песни 2, 7); оркестровка и дирижёрство (песни 6, 7); акустическое фортепьяно, синтезатор Moog (песня 8)
 Стив Фоссен — бас-гитара (песни 1, 3-8); дхолак (песня 1)
 Майк Дерозьер — барабаны (песни 1-4, 6-8); колокольчик (песня 8)

Приглашённые музыканты
 Дик Адамс — вступительная речь (песня 1)
  — орган (песня 7)

Технический персонал
  — продюсер, звукорежиссёр
 Майкл Фишер — продюсер
 Рик Кифер — инженер
 Армин Штайнер — инженер звуковой обработки струнных партий
 Томас Дж. Лэндон, Терри Готлиб — ассистенты инженеров
 Джон Голден — мастеринг в студии Kendun Recorders, Бербанк

Технический персонал (художественное оформление)
 Майк Дауд — художественный руководитель, дизайнер
 Фу-Тун Чен — иллюстратор
 Филип Чанг — дизайнер
 Гэри Хери — фотограф

Хит-парады 
Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания 

Альбомы Portrait Records
Альбомы 1978 года
Альбомы Heart